

Agriculture 
 La crème est un produit laitier, séparé du lait par écrémage.
 Un fromage à pâte fondue, la crème de brie de Meaux.
 crème est le gène de couleur crème de la robe d'un cheval.

Cuisine 
La crème est aussi un dessert ou un entremets :
 liste de crèmes pour pâtisserie
 crème de marrons
 crème dessert

Une crème peut aussi désigner une liqueur :
 crème de cacao
 crème de cassis
 crème de menthe

Le Créole Crème est un cocktail.

Cosmétiques et médicaments 
 crème, préparation pour traitement local (topique) constituée à partir d'une phase hydrophile et d'une phase lipophile (à ne pas confondre avec la pommade ne contient qu'une seule phase).
 Crème hydratante
 Crème solaire (crème hydratante pour protéger du Soleil la peau humaine grâce à ses filtres ultraviolets).
 Crème éclaircissante

Chimie 
 Crème de tartre, synonyme du tartre (hydrogénotartrate de potassium)

Patronyme 

 Lol Crème, un musicien anglais.

Autre 
 Crème (couleur)

Annexes 
 CNIEL
 Idiotisme gastronomique